ČEZ Aréna peut désigner :
 ČEZ Aréna (Ostrava)
 ČEZ Aréna (Plzeň)
 ČEZ Arena Pardubice